Eino Leino (poeta) (1878-1926), poeta finlandès.
 Eino Leino (1891-1986), lluitador finlandès.